David Cherkassky (en ) né en 1931 et mort le 30 octobre 2018, est un réalisateur et scénariste ukrainien. Il a réalisé plusieurs images d'animation pour le Kievnauchfilm.

Biographie 
David Cherkassky est diplômé de l'Institut de génie de la construction de Kiev. Il a remarqué que les parents soviétiques prévoyaient que l'Union soviétique participera à la guerre et ont donc enregistré leurs enfants plus tard pour les retarder d'être enrôlés dans l'armée. Tcherkassky lors d'une interview a reconnu qu'il était né en 1931.  Pendant la Seconde Guerre mondiale, lui et sa mère ont été évacués vers un village  près de la ville russe de Chkalov (aujourd'hui Orenbourg). 

David Cherkassky était membre de l'équipe de gymnastes ukrainienne (RSS d'Ukraine).  Depuis ses 50 ans et jusqu'à ses 80 ans, Tcherkassky aimait le ski alpin.

Après la mort de Staline, Tcherkassky a découvert que sa famille d'origine était une petite ville de Chpola au centre de l'Ukraine et qu'il avait une famille nombreuse aux États-Unis. Son père était directeur de la typographie après la révolution et plus tard, il a été assistant du commissaire du peuple à la justice.

Filmographie 

Réalisateur
 1964 Mystère du roi noir () avec Sergei Lyalin
 1967 Colomb débarque sur la côte ()
 1969 Mystery-Bouffe ()
 1970 Nouvelles ()
 1971 Wizard Okh ()
 1972 Autour du monde contre la volonté ()
 1974 Pharaons, au revoir! () avec Vyacheslav Vinnik
 1975 Qu'est-ce que tu veux? ()
 1979 Aventures du capitaine Wrongel ()
 1983 Wings ()
 1984 Docteur Aybolit ()
 1988 Treasure Island ()
 1992 Crazy macaroni ou l'erreur du professeur Bugensberg (), le film n'était pas terminé
 1995 Retour sur l'île au trésor ()

Distinctions 
 Praticien émérite des Arts de l'Ukraine
 Ordre du Mérite, 
 Artiste du Peuple de l'Ukraine
 Ordre du Mérite,

Références

Liens externes 
 

 

Naissance en août 1931
Réalisateur ukrainien
Décès en octobre 2018
Pages avec des traductions non relues
Décès à Kiev
Naissance en RSS d'Ukraine
Décès à 87 ans